Die Division 1 2023 ist die 18. Spielzeit der drittklassigen schwedischen Fußballliga. Sie soll am 31. März 2023 beginnen und am 12. November 2023 beendet sein.

Aus der Superettan 2022 stiegen Norrby IF und Dalkurd FF ab.

Insgesamt stiegen sechs Mannschaften von der Division 2 auf:

Division 2 Norrland: Bodens BK
Division 2 Norra Svealand: IFK Stocksund
Division 2 Södra Svealand: United Nordic IK
Division 2 Norra Götaland: Ahlafors IF
Division 2 Västra Götaland: Eskilsminne IF
Division 2 Södra Götaland: Ariana FC

Modus 
Die 32 Mannschaften treten in zwei regional unterteilten Staffeln an. Die Staffelsieger steigen direkt in die zweitklassige Superettan auf, die jeweiligen Tabellenzweiten treten in Relegationsspielen gegen den Viert- bzw. Drittletzten der zweiten Liga an.

Jeweils die drei am Tabellenende platzierten Mannschaften steigen direkt in die viertklassige Division 2 ab, während die beiden Viertletzten in der Relegation um den Klassenerhalt spielen.

Stadien

Norra

Södra

Tabellen

Norra

Södra

Relegation 
Die Plätze 13. und 14. der Superettan 2023 spielen gegen die jeweils Zweiten der Nord- bzw. Südstaffel der Division 1 in einer Play-off-Runde. Die beiden Sieger qualifizieren sich für die Superettan 2024.

|}

Die beiden besten Gruppenzweiten der Division 2 und die 13. der Division 1 Norra und Södra 2023 spielen in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel. Die Sieger qualifizieren sich für die Division 1 2024.

|}

Weblinks 
 ettanfotboll.se

Einzelnachweise 

2023
Fußballsaison 2023